Ежо́вник мелово́й () — вид двудольных растений рода  семейства . Впервые описан немецко-российским ботаником Петером Симоном Палласом в 1771 году.

Распространение, описание 
Отмечен на территории Китайской Народной Республики, России и Средней Азии (в частности, в Казахстане). Некоторые источники считают ежовник меловой эндемиком России.

Многолетнее травянистое растение высотой 5—15 см. Листья простые. Соцветие — клубочек. Плодоносит в августе—октябре.

Замечания по охране 
Растение внесено в Красные книги Республики Башкортостан, Саратовской и Челябинской областей (Россия). На территории Западно-Казахстанской области (Казахстан) считается редким видом.

Синонимы 
Синонимичные названия:
 Anabasis cretica Vitman
 Anabasis tianschanica Botsch.

Примечания

Литература 

Флора Евразии
Маревые
Красная книга Оренбургской области